Seestern kann bezeichnen:
 ein Tier aus der Gruppe der Seesterne
 eine Schwimmtechnik, siehe Toter Mann (Schwimmen)
 Pseudonym von Ferdinand Grautoff (als Autor von 1906. Der Zusammenbruch der Alten Welt, 1905)
 ein Büroviertel in Düsseldorf, siehe Düsseldorf-Seestern
 den Spitznamen des neuen Flughafen Peking-Daxing
 eine Regierungsyacht, siehe Seestern (Schiff, 1903)

Seestern ist der Familienname folgender Personen:

Seesterne steht außerdem für:
 Seesterne (Film), österreichischer Spielfilm von J. A. Hübler-Kahla (1952) 

Siehe auch:
 Stella maris, deutsch Meerstern, eine Anrufung Mariens – gelegentlich als „Seestern“ fehlübersetzt